Типпелига 2016 — 72-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. Сезон начался 11 марта и завершился 6 ноября 2016 года. Титул чемпиона защитил «Русенборг».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Саннефьорд» и «Мьёндален». Их заменили «Согндал» и «Бранн», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2015.

Участники

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Плей-офф за сохранение места в Типпелиге

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Типпелиген 

2016
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2016 году